Breitkopf heißen folgende geographischen Objekte:
 Breitkopf (Glocknergruppe), 3151 m, Berg über dem Käfertal

Breitkopf ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Christoph Breitkopf (1695–1777), Vater von Johann Gottlob Breitkopf, deutscher Buchdrucker und Verleger.
 Bernhard Theodor Breitkopf (1745– nach 1810), deutscher Verleger, Komponist
 Christoph Gottlob Breitkopf (1750–1800), deutscher Drucker, Verleger
 Gregor Breitkopf (1472–1529), auch Gregor Bredekoph, Laticephalus, deutscher Humanist
 Johann Gottlob Immanuel Breitkopf (1719–1794), deutscher Typograf und Sohn des Gründers des Musikverlags Breitkopf&Härtel
 Joseph Breitkopf-Cosel (1876–1927), deutscher Bildhauer
 Karl Breitkopf (* 1934), deutscher Badmintonspieler
 Kyle Breitkopf (* 2005), kanadischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Michael Breitkopf (* 1964), Gitarrist der Band Die Toten Hosen
 Otto von Breitkopf (1858–1939), bayerischer General der Infanterie

Breitkopf, Weiteres:
 Breitkopf-Fraktur, eine Schrift
 Breitkopf & Härtel, Musikverlag in Leipzig